Церква святителя Миколая Чудотворця — парафія і храм Борщівського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Сапогів Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Дерев'яний на мурованому фундаменті храм з дзвіницею (1777) стоїть на високому пагорбі. Класичний подільський триверхий, вкритий гонтою, він входить до п'ятірки найгарніших дерев'яних храмів Тернопілля. З храмового подвір'я, оперезаного невисокою мурованою з місцевого каменю огорожею відкривається панорама села і околиць.

Храм тризрубовий, триверхий. Усі зруби в плані наближені до квадрата, об'єми мають однакову висот), кожен з них перекритий зімкнутим рубаним зведенням на глухому восьмерику, перехід до якого від четверика здійснено за допомогою плоских вітрил. Західна стіна апсиди і східна стіна бабинця переходять у восьмерик через невеликий залом. У композиції споруди важливу роль відведено співвідношенню восьмериків і об'ємів зрубів, у яких висотні розміри значно переважають над горизонтальними. Зовні між восьмериками є невелика відстань. На випусках вінців зрубів оточує споруду майже на половині його висоти. Об'єми обшиті гонтою. У інтер'єрі простір кожного об'єму розкритий, вікна у восьмериках відсутні. Бабинець має одне вікно з півдня, відкривається в неф аркою-вирізом. Пам'ятка є витвором галицької школи дерев'яної архітектури.

Напевно, храм на цьому місці стояв і раніше. Адже ікони тут були старші за 1777 рік Найвідоміша з них: «Взбранній воєводі» з 1748 року, зберігається у Тернопільському краєзнавчому музеї. Майстра, що її створив, надихнула гравюра з київського «Акафісту», а ще — оборона Почаівської лаври 1675 року, коли татарське військо несподівано відступило після триденної облоги.

Парохи 
 о. Володимир Стецишин.

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Сапогів (Чортківський район)
Церкви Святого Миколая